James Sayers ou James Sayer peut faire référence à :

 James Sayers (1912-1993), physicien irlandais,
 James Sayers (1748–1823), caricaturiste anglais,
  (1826-1908), officier britannique.